Toponímia::
 Anglaterra:
 Milton (Cambridgeshire), població del comtat de Cambridgeshire
 Milton (West Dunbartonshire), població del comtat de West Dunbartonshire
 Estats Units:
 Milton (Carolina del Nord)
 Milton (Dakota del Nord)
 Milton (Delaware)
 Milton (Florida)
 Milton (Illinois)
 Milton (Indiana)
 Milton (Iowa)
 Milton (Kentucky)
 Milton (Massachusetts)
 Milton (Nova Hampshire)
 Milton (Comtat de Saratoga), població de l'Estat de Nova York, Estats Units d'Amèrica 
 Milton (Pennsilvània)
 Milton (Vermont)
 Milton (Virgínia de l'Oest)
 Milton (Washington)
 Milton (Wisconsin)
 Milton Center, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Milton-Freewater, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 West Milton, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Biografies:
 Berth Milton (Suècia, 1926 - 2005), fotògraf i empresari suec 
 John Milton (Londres, 1608 – Londres, 1674), poeta i assagista anglès
 John Milton Oskison (Tahlequah, Oklahoma, 1874 - Nova York, 1947), escriptor estatunidenc d'origen mestís
 Nicholas Milton
 Altres:
 Milton (automòbil), automòbil fabricat a Vilafranca del Penedès de 1967 a 1969